Rzepki désigne :

Toponymie
en Pologne :
 Rzepki, village de la voïvodie de Łódź
 Rzepki, village de la voïvodie de Mazovie
 Rzepki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie